Mieczysław Malinowski, działacz sokoli
 Mieczysław Malinowski, poseł na Sejm RP 1938-1939
 Mieczysław Malinowski (1902-1944), major Wojska Polskiego